Ilha das Andorinhas — ilhado estado da Paraíba, Brasil
Ilha das Andorinhas (Lagoa Mundaú) — ilha no estado de Alagoas, Brasil

Andorinhas (Magé) — bairro brasileiro da cidade de Magé
Andorinhas (Vitória) — bairro de Vitória (Espírito Santo)
Andorinha Sport Club — clube multiesportes da ilha de Santiago, Cabo Verde

Desambiguações de topônimos